Полен (фр. Paulin) — фамилия.

Известные носители:

 Полен из Перигё (ум. ок. 478) — латинский поэт, родом из Перигё (Аквитания, ныне Франция).
 Полен, Александр (1796—1859) — французский журналист.
 Полен, Джанетт (род. 1989) — американская баскетболистка.
 Полен, Матьё (1808—1872) — бельгийский историк.
 Полен, Пьер (1927—2009) — французский дизайнер мебели.
 Полен, Франсуа (1842—1886) — голландский путешественник и натуралист.